Il singolare dell'International Tennis Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Martin era il detentore del titolo.
Luiz Mattar ha battuto in finale Jamie Morgan 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie

  Todd Martin (primo turno)
  Ivan Lendl (quarti)
  MaliVai Washington (secondo turno)
  Wally Masur (primo turno)

 Jakob Hlasek (primo turno) 
 Luiz Mattar (campione) 
 Jamie Morgan (finale) 
 Mark Woodforde (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Tennis Championships 1994
ATP Tour 1994